Simon Yates (né en 1963), alpiniste anglais
 , golfeur écossais
 Simon Yates (né en 1992), cycliste anglais